Глорија има више значења:

 Глорија
 Глорија, Естасион (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Глорија, Ла Сесион (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику